MDP son las siglas de las siguientes organizaciones políticas:

Movimiento Democrático Peruano
Movimiento Democrático Popular de Chile.
Movimiento Democrático Portugués
Movimiento Democrático Popular de Paraguay.

MDP son las abreviaturas de las siguientes ciudades:

Mar del Plata, ciudad costera de Argentina.

MDP se puede referir también a la abreviatura de Millones de Pesos ya sean de cualquiera de los países que usan el Peso como Moneda:

 Argentina: peso argentino (ARS).
 Chile: peso chileno (CLP).
 Colombia: peso colombiano (COP).
 México: peso mexicano (MXN).
 República Dominicana: peso dominicano (DOP).
 Uruguay: peso uruguayo (UYU).
 Cuba: peso cubano - CUP - y - peso convertible (CUC).
 Filipinas: peso filipino (PHP).

MDP es la abreviatura en inglés de: Master in Development Practice 

Otros usos
 Síndrome MDP, o displasia mandibular, término médico.
 MDP, novela LGBT de Alejandro Quesada.